Saint Lucia – een eilandstaat, met landcode LC volgens ISO 3166-1
 .lc – het achtervoegsel voor internetsites uit Saint Lucia
 Lecco (provincie) – LC, in de Italiaanse regio Lombardije
 Leeuwarder Courant – een Nederlands regionaal dagblad
 L.C. – een uitgave ter herdenking van Louis Couperus
 LC-kring – een elektrische schakeling
 LC – een album van The Durutti Column
 Lauren Conrad (1986) – een Amerikaanse realityster, model, schrijfster en modeontwerpster
 Okres Lučenec – een district in Slowakije met LC als code op kentekenplaten
 Logical Choice's Rock Fest – een Belgisch indoor-rockfestival
 Varig Logística – een voormalige Braziliaanse luchtvrachtmaatschappij met IATA-code LC
 Latvijas Ceļš – een voormalige politieke partij uit Letland
 Legionairs van Christus – een rooms-katholieke priestercongregatie
 Laeliocattleya – een orchideevariëteit met Lc. als handelsafkorting
 locus caeruleus – blauwe kern, een deel van de hersenstam
 Macintosh LC – een computer uit 1990

Engelse afkortingen 
Afkortingen en codes uit het Engels die ook in het Nederlands wel gebruikt worden:
 Verdrag van Londen – London Convention (doorverwijspagina)
 Liberty City (fictieve stad) – een op New York gebaseerde stad uit het spel Grand Theft Auto
 Least Concern – niet bedreigd, een beschermingsstatus voor levensvormen, zie Rode Lijst van de IUCN
 Vloeibaar kristal – liquid crystal, een aggregatietoestand van materialen
 Lethal concentration – dodelijke concentratie, zie LD50
 Vloeistofchromatografie – liquid chromatography, een analysemethode voor vloeistoffen
 Liquid cooled – vloeistofgekoeld, een typeaanduiding op motorfietsen
 Library of Congress – de nationale bibliotheek van de Verenigde Staten
 Lord Chancellor – een post in het Britse kabinet
 Landingsvaartuig – landing craft, een vaartuig om personen en materieel aan wal te zetten
 Launch complex of lanceercomplex, meestal gevolgd door een getal, zoals LC-39